Неві́ль-Сент-Ама́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 75 км на схід від Ам'єна, 36 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 352 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 895,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Невіль-Сент-Аман на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Невіль-Сент-Аман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена